La Mazda RX-33 est un concept car du constructeur automobile Japonais Mazda, présenté en 1988.

Il s'agit d'un coupé sportif de type supercar dont la ligne est très aérodynamique et fait appel exclusivement aux courbes et à des surfaces lisses comme le fera par exemple la Jaguar XJ-220 ou la Jaguar XJR-15. La RX-33 adopte un toit en forme de bulle avec de larges vitres, ses roues arrière sont masquées par la carrosserie.

Elle utilise un moteur à piston rotatif dont le motif est utilisé pour le logo est les jantes, on note la présence de trois sorties d'échappement à l'arrière gauche.

Notes et références 

RX-33
Automobile des années 1980